Coronosaurus é um gênero de dinossauro ceratopsídeo da subfamília Centrosaurinae.Viveu durante o andar Campaniano do Cretáceo Superior, no continente insular de Laramidia, região onde hoje fica o Canadá A espécie-tipo é denominada Coronosaurus brinkmani. A espécie foi inicialmente descrita, em 2005, no gênero Centrosaurus.

Como outros ceratopsídeos, o Coronosaurus tinha um grande babado e chifres na cabeça. Estes incluem um pequeno par de chifres na testa sobre os olhos, um grande chifre nasal no focinho e, único entre os ceratopsianos, massas ósseas irregulares e pontiagudas em seu babado. Crescendo até cerca de 5 metros de comprimento e 2 toneladas de peso, era de tamanho médio para seu tipo. O gênero é classificado como um membro da tribo Centrosaurini, um grupo dentro de Centrosaurinae derivados que também foram encontrados incluindo táxons como Styracosaurus, Spinops, Rubeosaurus e Centrosaurus, o gênero no qual foi originalmente colocado.

Descrição

Coronosaurus é um ceratopsídeo típico de Centrosaurinae de tamanho médio. Gregory S. Paul em 2010 estimou seu comprimento corporal em 5 metros e seu peso em 2 toneladas. Tinha como um adulto núcelos de chifre supraorbitais inflados - os "chifres da testa" acima das órbitas oculares - mas não alongados como em Zuniceratops, dinossauros de Chasmosaurinae e Centrosaurinae mais basais (como Albertaceratops e Diabloceratops), que se projetam lateralmente (para os lados) sobre a órbita . Como um sub-adulto seus núcleos de chifre pós-orbitais são de forma piramidal com uma ligeira inflexão lateral da metade distal superior.

Classificação
O cladograma apresentado a seguir segue uma análise filogenética de Chiba et al. (2017)

Centrosaurinae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 2005